Костич () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-де-Мальорка. Занимает площадь 15,35 км². Население — 1.116 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Observatorio astronómico de Costitx, video, 5 min, castellano
 Fotos de Costitx
 Foto del Toro de Costitx

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка